Джон Эрскин (; род. 26 июня 1980; Кингстон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист,  защитник. Основную свою карьеру провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Форму «Кэпиталз» надевал 9 сезонов подряд. Также играл за другие клубы НХЛ — «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Де-факто завершил свою карьеру в 2015 году, однако в сезоне 2014/2015 не сыграл ни одного матча.

Карьера игрока

Ранние годы 
Эрскин начал выступать на высшем уровне за команду «Куинт Хоукз» в младшей хоккейной лиге — Metro Junior Hockey League (MTJHL) в сезоне 1996/97. В сезонах 1997/98, 1998/99 и 1999/00 Эрскин играл за «Лондон Найтс» из Хоккейной Лиги Онтарио (OHL). По окончании сезона 1999/00 Джон выиграл «Макс Камински Трофи» — приз лучшему защитнику OHL. Он совершенствовал свою игру от сезона к сезону, за что и получил «повышение», перейдя в команду «Юта Гриззлиз» из Интернациональной хоккейной лиги (IHL) в 2000 году.

Клубная карьера 
Выбран «Даллас Старз» на драфте НХЛ 1998 года во втором раунде под общим 39-м номером.

Дебют Эрскина в НХЛ пришёлся на сезон 2001/02. Выступая за «Даллас Старз», Джон принял участие в 33 играх, отметившись одной результативной передачей.

В течение сезона 2005/06 Эрскин был обменян в команду «Нью-Йорк Айлендерс» на защитника Яни Нинимаа вместе с правом выбора во втором раунде драфта НХЛ 2006 плюс выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2007. В конце сезона «Айлендерс» решили не продлевать контракт с хоккеистом, и защитник получил статус свободного агента.

14 сентября 2006 года Эрскин подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

В 2014 году «Вашингтон Кэпиталз» в межсезонье пытался обменять Джона Эрскина, чтобы заключить контракт с нападающим Полом Биссоннеттом. Но «столичным» не удалось найти клуб для канадца. В сезоне 2013/14 на счету 34-летнего Эрскина было 4 (1+3) очка в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-5».

В октябре 2014 года он был прооперирован. Операция по замене хряща в шее прошла успешно, но из-за последствий этой травмы Эрскин пропустил весь сезон 2014/15. В конце сезона контракт с хоккеистом не был продлен, и в настоящее время Джон является неограниченно свободным агентом.

Клубная статистика

Достижения

Личные

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Internet hockey database 
 Статистика игрока на сайте eliteprospects.com 
 Профиль игрока на официальном сайте Вашингтон Кэпиталс .

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Айова Старз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»